MRO est un sigle qui peut signifie :
 Mars Reconnaissance Orbiter, la sonde spatiale
 Maladie de Rendu-Osler
 Maintenance, repair, and operations

MRO est un code qui peut signifier :
 ouguiya, première du nom, la monnaie de la Mauritanie de 1973 à 2017, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies),
 aéroport de Masterton, à Masterton, en Nouvelle-Zélande, selon le code AITA des aéroports.

Code